Брајтенфелд може бити:

 Брајтенфелд (Беч), дио Беча који припада његовом 8. округу.
 Брајтенфелд (Алтмарк), општина у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт.